Breakdance ist:

 Breakdance, eine Tanzform
 Break Dance (Computerspiel), ein C64-Computerspiel
 Breakdance (Fahrgeschäft), ein Fahrgeschäftstyp, dessen Name sich an die Tanzform anlehnt.
 Breakdance, eine Fitness-Sendung des ZDF von 1984, siehe Enorm in Form